Ottokar de Bohême peut faire référence à :

 Ottokar Ier de Bohême (v. 1155-1230), roi de Bohême ;
 Ottokar II de Bohême (v. 1230-1278), roi de Bohême ;